Piper peut faire référence à :

Biologie 
 Piper, genre de plantes nommées poivriers.

Toponymie 

 Piper, gisement de pétrole en mer du Nord ;
 Piper Alpha, plate-forme pétrolière ayant explosé en 1988 ;
 Piper Club, discothèque historique de Rome ;
 Rue Piper, rue de Reims.

Divers 
 Piper, personnage fictif du dessin animé Les Faucons de l'orage ;
 Le diagramme de Piper, représentation graphique de la chimie d'un ou plusieurs échantillons d'eau.

Titres 

 Piper, un court-métrage de Pixar ;
 , une chanson d'ABBA.

Économie 
 Piper Aircraft, fabricant d'avions légers civils ;
 Piper-Heidsieck, marque de champagne ;
 Piper Jaffray, banque d'investissement américaine.

Patronyme

 Famille Piper ou von Piper, comtes suédois d'origine allemande
ainsi que
 Adrian Piper (née en 1948), artiste et philosophe américaine ;
 Alfred Piper (1814-1892), homme politique prussien ;
 Arón Piper (né en 1997), acteur et musicien germano-espagnol ;
 Billie Piper (née en 1982), actrice et chanteuse anglaise ;
 Brett Piper, cinéaste américain ;
 Carly Piper (née en 1983), nageuse américaine ;
 Charles Vancouver Piper (1867-1926), botaniste américain ;
 Cherie Piper (née en 1981), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 David Piper (né en 1930), pilote anglais ;
 Desmond Piper (né en 1941), joueur de hockey sur gazon australien ;
 Donald Piper (1911-1963), joueur de basket-ball américain ;
 Evelyn Piper (1908-1994), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Franciszek Piper (né en 1941), chercheur, historien et auteur polonais ;
 H. Beam Piper (1904-1964), auteur de science-fiction américain ;
 Heinz Piper (1908-1972), acteur et animateur de télévision allemand ;
 Jason Piper, acteur et danseur britannique ;
 John Piper (né en 1946), théologien et pasteur américain ;
 Kelly Piper (1950-2009), actrice américaine ;
 Myfanwy Piper (1911-1997), critique d'art et une librettiste d'opéra anglaise ;
 Reinhard Piper (1879-1953), éditeur allemand ;
 Richard Piper (né en 1966), arbitre de football trinidadien ;
 Roddy Piper (1954-2015), acteur et catcheur canadien ;
 Ross Piper, zoologiste et écrivain britannique ;
 Sophie Piper (1757-1816), aristocrate suédoise.

Prénom 
 
 Piper Curda (née en 1997), actrice et chanteuse américaine ;
 Piper Gilles (née en 1992), patineuse artistique canadienne ;
 Piper Halliwell, personnage de fiction de la série télévisée Charmed ;
 Piper Kerman (née en 1969), mémorialiste américaine ;
 Piper Perabo (née en 1976), actrice américaine ;
 Piper Perri (née en 1995), actrice américaine de films pornographiques.

Voir aussi 
 Pfeiffer
 Pfeffer
Patronyme anglais
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois